Шерешевский (Шерешевская) — еврейская топонимическая фамилия (от Шерешёво, вариант — Шершевский). Известные носители:

Шерешевский 
 Шерешевский, Абрам Исаакович (1888 — ?) — советский химик.
 Шерешевский, Август Моисеевич (1925—2002) — советский и российский психиатр, историк отечественной психиатрии
 Шерешевский, Арон Соломонович (1906—1968) — советский оперный дирижёр, выпускник (1933) и профессор кафедры симфонического дирижирования и оперной подготовки Московской консерватории.
 Шерешевский, Борис Михайлович (1923—1978) — советский историк.
 Шерешевский, Виктор Авраамович (Щапов, 1927—1981) — советский художник-график, иллюстратор, плакатист.
 Шерешевский, Владимир Львович (1863—1943) — русский художник.
 Шерешевский, Владислав Леонидович (род. 1964) — украинский художник.
 
 Шерешевский, Иосиф Абрамович — советский и российский архитектор и инженер-строитель, доктор технических наук.
 
 Шерешевский, Лев Иосифович (1944—2007) — российский архитектор.
 Шерешевский, Леон ( — Лейб Шерешевский, , 1913—1962) — польский и еврейский (идиш) литератор, врач и учёный-медик.
 Шерешевский, Леонид Владимирович (род. 1948) — российский художник.
 Шерешевский, Михаил Израилевич (род. 1950) — белорусский шахматист, международный мастер, заслуженный тренер БССР (1988).
 
 Шерешевский, Пётр Юрьевич (род. 1972) — российский театральный и кинорежиссёр, сценарист, драматург, прозаик.
 Шерешевский, Роберт (; 1936—1967) — британский экономист, историк экономики.
 Шерешевский, Рувим (1874—1933) — художник.
 Шерешевский, Самуил Исаак Иосиф (преподобный Иосиф, Samuel Isaac Joseph Schereschewsky, 1831—1906) — англиканский миссионер, епархиальный епископ Китая, основатель Университета Св. Иоанна в Шанхае (1879), переводчик Библии на китайский язык. Его сын, Джозеф Вильямс Шерешевский (, 1873—1940) — американский врач, эпидемиолог и гигиенист.
 Шерешевский, Семён Нисонович (1941—2004) — российский геофизик.
 Шерешевский, Сергей Борисович (, 1880—1942) — французский публицист, дипломат и журналист.
 Шерешевский, Соломон Вениаминович (1886—1958) — советский журналист, репортёр, профессиональный мнемонист.
 Шерешевский, Эдмунд Иосифович (1907—1981) — советский кинолог.
 

 Шерешевские (Szereszewski) — купеческая семья в Варшаве, Брест-Литовске и Гродно, родоначальники гродненской табачной фабрики Шерешевских (1861, впоследствии фабрика И. Л. Шерешевского, ныне «Неман»): Лейба Шерешевский (?—1875), Иосиф (Иосель) Львович Шерешевский (его сыновья — Соломон Иосифович и Григорий Иосифович Шерешевские); типографского дела в Бресте; банка Шерешевских в Варшаве (1864): Моисей Давидович Шерешевский (1844—1915, основатель, варшавский банкир), Рафаил Моисеевич Шерешевский (; 1869—1948, банкир и член сейма Польской Республики), Михаил Моисеевич Шершевский (, банкир).

Шерешевская 
 Шерешевская, Алла Давыдовна — филолог, составитель русско-английских словарей.
 Шерешевская, Анна Сауловна (урождённая Любошиц, 1887—1975) — русская и советская виолончелистка, жена Н. А. Шерешевского.
 Шерешевская, Бэлла Мироновна — русский писатель, шашистка.
 Шерешевская, Любовь Соломоновна (1928—2008) — советский и российский кинолог, жена Э. И. Шерешевского.
 Шерешевская, Мария (Мира) Абрамовна (1922—2007) — переводчица англо-американской прозы.
 Шерешевская, Наталья Викторовна (род. 1925) — детский писатель, переводчица детской литературы.
 Шерешевская, Рена Мидхат кызы (урождённая Рена Мидхатовна Мустафабейли, род. 1954) — пианистка и музыкальный педагог.
 Шерешевская, Цилия Максовна — украинский генетик.

Шершевский

Псевдонимы 
 Сегал, Марсель (, Марселия Беньяминовна Шерешевская; 1896—1998) — французская журналистка, писатель, редактор; псевдоним по фамилии матери.

Примечания